Joker (engl., dt. = Spaßmacher) steht für:

 Joker, eine Spielkarte bei Kartenspielen
 Davon abgeleitet ein Blankostein, der z. B. bei Scrabble jeden Buchstaben ersetzen kann.
 JoKeR, Pseudonym des Kölner Comiczeichners- und Autors Jens O. Konnerth
 Joker (Automarke), eine dänische Automarke
 Joker (Bootsklasse), eine sportliche Kielbootklasse
 Joker (Comicfigur), eine Figur aus den Batman-Comics
 Joker (Comic), eine Comicserie von Jean Van Hamme und Dany
 Der Joker (Film), deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1987 von Peter Patzak und in der Hauptrolle Peter Maffay 
 Joker (Film), ein psychologischer Thriller mit Bezügen zu den Batman-Comics aus dem Jahr 2019 von Todd Phillips
 Joker (Fruchtsaft), eine Fruchtsaftmarke der Eckes AG
 Joker (Lotterie), ein österreichisches Gewinnspiel
 Joker (Schokoriegel), einen Schokoriegel aus der DDR
 Joker (Sport), einen Einwechselspieler bei Mannschaftssportarten
 Joker (Textilmarke), einen Jeans-Hersteller in Baden-Württemberg
 Joker-Verlag, einen Zeitschriftenverlag
 Amiga Joker, eine Computerspiele-Zeitschrift des Joker-Verlags für Commodore Amiga
 PC Joker, eine Computerspiele-Zeitschrift des Joker-Verlags für IBM-PC-kompatible Computer
 Joker-Zeichen, einen Variablen-Typ in der Computer-Sprache Java
 The Joker, einen Roman von Edgar Wallace (1926)
 The Joker (Six Flags Discovery Kingdom), eine Achterbahn

Joker ist der Familienname von:
 Mohammed al-Joker (* 1973), Snookerspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

verkürzte Schreibweise Jokr:
 Jokr (TV-Sender), gegründet 1955 in Tokio, Japan
 Jokr (Lieferdienst) für Lebensmittel in den USA, ein Einhorn

Siehe auch:
 Der Joker
 Jolly Joker, eine Fernsehserie
 Jugendberatung JOKER, ein Berliner Modell-Projekt
 The Joker, ein Song von Steve Miller
 The Royal Jokers, eine US-amerikanische Gesangsgruppe
 Jokers, Buchhandelsunternehmen